Лоза́ннский

 Лозаннский — происхождением из Лозанны, города на юго-западе Швейцарии.
  — французский еретик; его приверженцы — генрикианцы.
 .

См. также 
 .
 Лозанна (значения)

Примечания